1932/33 was het 22ste seizoen in de Oostenrijkse competitie, ingericht door de WFV (Wiener Fußballverband). De competitie stond enkel open voor clubs uit de hoofdstad Wenen en voorsteden daarvan. De hoogste klasse was de I. Liga, daaronder stond de II. Liga. In de andere deelstaten was de Landesliga de hoogste mogelijke speelklasse. De kampioenen van de Landesliga's speelden om het Amateurkampioenschap.

I. Liga 

Kampioenenploeg Vienna:Karl Horeschofsky - Karl Rainer, Josef Blum, Willibald Schmaus - Otto Kaller, Leopold Hofmann, Leonhard Machu - Anton Brosenbauer, Gustav Tögel, Josef Adelbrecht, Friedrich Gschweidl, Siegfried Wortmann, Franz Erdl - Trainer: Ferdinand Frithum

(B) = bekerwinnaar, (K) = verdedigend kampioen, (P) = promovendus, (D) = gedegradeerd vorig seizoen

II. Liga 
Kampioen Donau Wien promoveerde naar de hoogste klasse, de laatste drie degradeerden.

VAFÖ-Liga 
Aan het kampioenschap van de VAFÖ namen 12 clubs deel in de eerste klasse die zich twee keer troffen. Gaswerk Wien werd voor de derde opeenvolgende keer kampioen. In de heenronde had de club drie punten achterstand op herfstkampioen Rudolfshügel en kon door een sterke terugronde nog de titel binnen halen.

Amateurkampioenschap

Landesliga

Niederösterreich 
Kremser SC werd voor de vierde keer kampioen.

Oberösterreich

Salzburg

Steiermark

Tirol

Vorarlberg

Externe link 
 Saison 1932/33 rsssf.com

Oostenrijks voetbalseizoen